

Тейлорвілл — місто, штат Іллінойс
 Тейлорвілл — переписна місцевість, штат Індіана